Джеймс Мо́ррисон (; род. 13 августа 1984, Рагби) — британский автор-исполнитель и гитарист, обладатель премии BRIT Awards.

Биография 
Его дебютный сингл «You Give Me Something» в 2006 году стал хитом в Европе, Австралии и Японии и вошёл в первую пятёрку хит-парадов Великобритании и Новой Зеландии. Последовавший за ним студийный альбом Undiscovered возглавил британский чарт. В 2008 году Моррисон выпустил альбом Songs for You, Truths for Me, который попал в пятёрку на родине музыканта и занял вершину хит-парада Ирландии. В поддержку этого диска были изданы хит-синглы «You Make It Real» и «Broken Strings», записанный в дуэте с Нелли Фуртадо. Моррисон сотрудничал, помимо Фуртадо, также с Джейсоном Мразом и другими исполнителями, как на записях, так и на концертах. Кроме того, он написал для итальянского певца Марко Карты композицию «Quello che dai», которая дебютировала на первом месте в Италии. Третий студийный альбом Джеймса Моррисона The Awakening вышел 23 сентября 2011 года.

Дискография

Альбомы 
 Undiscovered (2006)
 Songs for You, Truths for Me (2008)
 The Awakening (2011)
 Higher Than Here (2015)
 You’re Stronger Than You Know (2019)

Синглы 
 «You Give Me Something» (2006)
 «Wonderful World» (2006)
 «The Pieces Don’t Fit Anymore» (2006)
 «Undiscovered» (2007)
 «One Last Chance» (2007)
 «You Make It Real» (2008)
 «Nothing Ever Hurt Like You» (2008)
 «Broken Strings» (при участии Нелли Фуртадо) (2008)
 «Please Don’t Stop the Rain» (2009)
 «Nothing Ever Hurt Like You» (2009)
 «Get to You» (2009)
 «I Won’t Let You Go» (2011)
 «Slave to the Music» (2011)
 «Up» (2011)
 «One Life» (2012)

Примечания

Ссылки 

 
 Джеймс Моррисон на Allmusic.

Авторы-исполнители Великобритании
Лауреаты премии BRIT Awards
Исполнители Polydor Records
Поп-вокалисты Великобритании